Червоноармійська сільська рада — колишня назва Таврійської сільської ради, Запорізька область, Якимівський район
 Червоноармійська сільська рада — колишня назва Мирненської сільської ради, Луганська область, Білокуракинський район
 Червоноармійська сільська рада — колишня назва Новокальчевської сільської ради, Одеська область, Березівський район
 Червоноармійська сільська рада — колишня назва Кубейської сільської ради, Одеська область, Болградський район
 Червоноармійська сільська рада — колишня назва Кирилівської сільської ради, Харківська область, Вовчанський район